

Divers 
 Dominic et Martin est un duo comique québécois.
 L'opération Dominic est le nom donné à une série d'essais nucléaires menés par les États-Unis en 1962

Prénom 
 
Prénom anglais
Prénom masculin